Cartoon One (Cartoon One S.r.l.- Animation & Licensing) es una productora italiana con sede en Roma, que produce y distribuye series de televisión animadas, fundadas por Angelo Poggi y Gianluca Bellomo.

La compañía enfoca sus objetivos en dos grupos principales de edad: preescolar y de seis a doce años; entre los principales colaboradores: Rai Fiction, Felix The Cat Production USA, Cookie Jar Canada, BKN Spain, Hahnfilm Germany, Epidem ZOT Finland, Agogo Media.

Filmografía
 Red Caps - 26 episodios de 26 minutos (producción: Cartoon One, Epidew Zot)
 Vampire School (nombre internacional: School of vampires, 2007) - 52 episodios de 13 minutos (producción: Cartoon One, Hahn Film, Rai Fiction)
 Teen Days - 52 episodios de 26 minutos (producción: Cartoon One, Rai Fiction, The Walt Disney Company Italia y Disney Television Animation)
 Arpo - 26 episodios de 26 minutos, animación 3D (producción: Cartoon One, TRWK animation inc.)
 Madera de botón: 52 episodios de 13 minutos, animación en 3D (producción: Cartoon One, Agogo entertainment ltd)

Estudios de animación de Italia